Thorns – band norvegese
Thorns – album dell'omonimo gruppo musicale
Thorns – album di Tony Martin